Агрикола (Agricola; селянин) е име на:

 Флавий Агрикола, консул 421 г.
 Агрикола (vir inlustris) (fl. 466-485), син на римския император Авит
 Гней Юлий Агрикола, суфектконсул 77 г.
 Юлия Агрикола (* 64 г.), съпруга на Тацит
 Квинт Глиций Атилий Агрикола, суфектконсул 103 г.
 Секст Калпурний Агрикола, суфектконсул 154 г., управител на Долна Мизия 168 и 169 г.
 Луций Аиаций Модест Аврелиан Приск Агрикола Салвиан, син на Квинт Аиаций Модест Кресцентиан (консул 228 г.)
 Луций Вирий Агрикола, консул 230 г.
 Свети Агрикола от Болоня († 300)
 Мартин Агрикола (1486 – 1556), немски композитор
 Георг Агрикола, (1494 – 1555), немски лекар

 (3212) Агрикола, астероид
 Агрикола (книга), книга на Тацит от 98 г.

 Агрикола (Флорида)
 Агрикола (Георгия)
 Агрикола (Канзас)
 Агрикола (Мисисипи)
 Агрикола (Виргиния)